Sainte-Julie se poate referi la:

 Sainte-Julie, Quebec
 Sainte-Julie, Ain, o comună din departementul Ain, Franța